Chamus bezeichnet:
 eine Ethnie in Kenia, siehe Chamus (Volk)
 deren Sprache, einen Dialekt des Maa